Melaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Melaya, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Melaya, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar